В статье представлен список послов России в Таджикистане.

 8 апреля 1992 года — установление дипломатических отношений на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Российско-таджикистанские отношения

Ссылки 
 Послы России/СССР/РФ в странах Азии
 Сайт посольства РФ в Таджикистане

Примечания 

Списки:Таджикистан
Таджикистан

Списки послов в Таджикистане